Брезњице могу бити:
 Брезњице (Прибрам), град у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Брезњице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Брезњице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република